В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Западная Виргиния.

Примечания 

 
Западная Виргиния
Списки:Западная Виргиния